Aardrijkskunde
Howard (Kansas), plaats in de Amerikaanse staat Kansas
Howard (Pennsylvania), plaats in de Amerikaanse staat Pennsylvania
Howard (South Dakota), plaats in de Amerikaanse staat South Dakota
Howard (Wisconsin), plaats in de Amerikaanse staat Wisconsin
Port Howard, grootste nederzetting op het eiland West-Falkland

Fictief figuur
Ryan Howard, personage uit de Amerikaanse serie The Office US

Media
The Great Buck Howard, Amerikaanse komische film uit 2008
Howard the Duck, Amerikaans film uit 1986

Merknaam
Howard, Brits historisch motorfietsmerk

Onderwijs
Howard-universiteit, universiteit in de Amerikaanse hoofdstad Washington, D.C

Personen met de achternaam Howard
Andrew Howard, Brits acteur, filmproducent en scenarioschrijver
Barry Howard, Brits acteur
Ben Howard, Brits singer-songwriter
Bryce Dallas Howard, Amerikaans actrice
Catharina Howard, koningin van Engeland
Charles Howard (1536-1624), Engels staatsman en aristocraat
Charles Howard (1579-1642), Engels aristocraat
Charles Howard (1610-1681), Engels aristocraat
Charles Howard (1629-1685), Engels aristocraat
Dominic Howard, Brits drummer
Dwight Howard, Amerikaans basketbalspeler
Ebenezer Howard, Brits stedenbouwkundige
Edmund Howard, Engels aristocraat
Edward Charles Howard, Brits scheikundige
Elisabeth Howard, Engels aristocrate
Elizabeth Jane Howard, Brits schrijfster
Ginger Howard, Amerikaans golfster
Greg Howard, Amerikaans muzikant
Henry Howard, Engels dichter en aristocraat
James Newton Howard, Amerikaans filmcomponist
Jay Howard, Brits autocoureur
John Howard, Australisch politicus, 25e minister-president van Australië
John Howard (1425-1485), Engels aristocraat
Ken Howard, Amerikaans acteur
Ken Howard, Brits liedjesschrijver en televisieproducent
Kid Howard, Amerikaans jazztrompettist
Laura Howard, Brits actrice
Leigh Howard, Australisch wielrenner
Leo Howard, Amerikaans acteur, model en vechtkunstbeoefenaar
Leslie Howard, Brits acteur, toneelregisseur en producent
Luke Howard, Brits chemisch fabrikant en meteoroloog
Michael Howard, Brits politicus
Philip Howard (graaf), Engels aristocraat
Philip Howard (kardinaal), Engels kardinaal
Robert E. Howard, Amerikaans schrijver
Ron Howard, Amerikaans filmregisseur, producer en acteur
Rowland S. Howard, Australisch muzikant en liedjesschrijver
Russell Howard, Brits komiek
Sherman Howard, Amerikaans acteur
Simon Howard, Brits columnist, publicist en voormalig bedrijfsdirecteur
Susan Howard, Amerikaans actrice
Terrence Howard, Amerikaans acteur
Thomas Howard (1443-1524), Engels aristocraat
Thomas Howard (1473-1554), Engels aristocraat
Thomas Howard (1585-1646), Engels aristocraat
Tim Howard, Amerikaans voetballer
Todd Howard, Amerikaans ontwerper, regisseur en producent van computerspellen
Traylor Howard, Amerikaans actrice
Trevor Howard, Brits acteur
William Howard, Engels aristocraat
Mary Howard de Liagre, Amerikaans actrice

Zie ook 
Howard County (doorverwijspagina)

Engelse achternaam